Lake Victoria bezeichnet folgende Seen:

in Australien:
 Lake Victoria (New South Wales), einen See in der Nähe von Murray River und Darling River
 Lake Victoria (Victoria, Bellarine), einen See auf der Halbinsel Bellarine bei Geelong
 Lake Victoria (Victoria, Gippsland), einen der Gippsland-Seen

in Kanada:
 Lake Victoria (Kanada), in der Provinz Ontario

in Neuseeland:
 Lake Victoria (Neuseeland), in der Region Southland

Außerdem ist Lake Victoria die englische Bezeichnung für zwei Seen:
 den Victoriasee in Afrika.
 den Zorkulsee in Afghanistan

Siehe auch:
 Victoria Lake, Victor Lake